Комерційний менеджмент — це ідентифікація та розвиток ділових можливостей та прибуткового управління проектами та контрактами, починаючи з моменту завершення.

Комерційне управління в рамках організації застосовується лише на рівні політики. Комерційна політика стосується правил або практики, що визначають, як буде вестись бізнес, а також стандартні умови, за якими будуть вестися зовнішні зв'язки. Багато хто з цих правил відображається в умовах будь-якого контракту, в якому бере участь організація.

На транзакційному рівні комерційне управління застосовується через нагляд за торговими відносинами, щоб забезпечити їх відповідність бізнес-цілям або політиці, а також для розуміння фінансових та ризикових наслідків будь-яких варіантів або управління ними.

Примітки 

Менеджмент